La Ligue des Champions 2003-2004 a été marquée par le sacre du FC Porto et la consécration de José Mourinho, ainsi que par le parcours exceptionnel jusqu'en finale de l'AS Monaco entraînée par Didier Deschamps.

En effet, l'AS Monaco surprend par ses performances l'Europe du football tout entière, réalisant notamment un résultat monumental contre le Deportivo La Corogne en phase de groupes, 8-3, avec un quadruplé de Dado Prso, ou encore une victoire exceptionnelle en quart de finale retour face au favori, le Real Madrid, 3-1, marquée par un but avec une talonnade de Ludovic Giuly (une « madjer ») resté dans les annales de la compétition. En demi-finale, Monaco élimine le Chelsea FC. Malgré ce brillant parcours, le club monégasque s'inclinera sèchement en finale, avec un score de 3-0 pour le FC Porto.

Ce nouveau format de la ligue des champions, avec le retour des huitièmes de finale à élimination directe (au lieu de la seconde phase de groupes), s'accompagne de nombreuses surprises, à l'instar de Monaco, le Celta Vigo, la Real Sociedad ou encore le Sparta Prague, qui vont relativement loin dans la compétition, alors que les dernières éditions voyaient souvent les mêmes équipes atteindre les quarts de finale. À l'inverse, d'autres équipes confirment leurs montées en puissance, en l'occurrence Chelsea FC, le Deportivo La Corogne et l'Olympique lyonnais.

La compétition s'est terminée le  par la finale à l'Arena AufSchalke à Gelsenkirchen.

Participants

Phase préliminaire

Premier tour de qualification

Deuxième tour de qualification

Troisième tour de qualification 
Les perdants disputent le premier tour de la Coupe UEFA.

 *  - match retour le 26 août
 **  - aux tirs au but
 ***  - match retour à Porto
 ****  - match aller le 12 août
 *****  - au but en argent

Phase de groupes 
Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre équipes. Chaque équipe joue deux fois contre les trois autres équipes du groupe. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les huitièmes de finale et les troisièmes sont repêchés pour disputer le troisième tour de la Coupe UEFA.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Huitièmes de finale

Tableau final

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2003-2004 oppose l'Association Sportive de Monaco football club au Futebol Clube do Porto et a lieu le  à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en Allemagne.

Voir aussi 
 Coupe UEFA 2003-2004
 Coupe UEFA féminine 2003-2004
 Coupe Intertoto 2003

Notes et références 

Ligue des champions de l'UEFA
Football en 2003
Football en 2004
Football M1